Katedra Najświętszej Marii Panny w Antwerpii – kościół w Antwerpii w Belgii
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Austin – rzymskokatolicka katedra diecezji Austin
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Monachium – główna świątynia miasta, od 1821 kościół katedralny arcybiskupstwa Monachium i Fryzyngi
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Rouen – gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Rouen we Francji
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Sigüenzie – romańsko-gotycka katedra wybudowana w Sigüenzie w regionie Kastylii-La Manchy, siedziba diecezji Sigüenza-Guadalajara
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli – gotycka katedra, powstała w Sewilli w Hiszpania
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Strasburgu – najważniejsza świątynia katolicka miasta w Strasburgu we Francji
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Tokio – siedziba arcybiskupia Kościoła rzymskokatolickiego w Tokio w Japonii

Zobacz też 

 Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu – powieść Victora Hugo